Der Name Biburg stammt vom mittelhochdeutschen biberin = fließen. Häufig gibt es in diesen Orten einen Bach namens Biber, Biberach oder Biberbach.

Biburg ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Biburg (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Kelheim, Bayern
 Kloster Biburg, ehemaliges Benediktinerkloster in Biburg
 Biburg (Alling), Ortsteil der Gemeinde Alling, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Biburg (Diedorf), Ortsteil des Marktes Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Biburg (Gars am Inn), Ortsteil der Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Biburg (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Biburg (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Biburg (Nennslingen), Ortsteil der Marktes Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Biburg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Biburg (Waging am See), Ortsteil der Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Biburg (Gemeinde Burgkirchen), Katastralgemeinde der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Biburg (Gemeinde Mauerkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Mauerkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Vilsbiburg
 Binabiburg
 Frauenbiburg
 Pyburg